Le nom de mohawk se réfère principalement au peuple autochtone du nord de l'Amérique :
 Les Mohawks (dans leur langue ) sont une des six nations de la confédération iroquoise, ils résident au Québec, en Ontario et dans le nord-est des États-Unis. Le terme traditionnel français pour désigner ces autochtones est « Agnier ». Le surnom de sainte Kateri Tekakwitha est « le Lys des Agniers ».
 Le mohawk est la langue parlée par les Mohawks.

Ce nom a été utilisé par la suite plusieurs fois :

Géographie  

 la Mohawk est un affluent de l'Hudson dans l'État de New York ;
 Mohawk, ville du comté de Herkimer dans l’État de New York ;
 Mohawk, ville du comté de Montgomery, dans l’État de New York ;
 l'île Mohawk sur le lac Érié en Ontario (Canada) :
 la réserve nationale de faune de l'Île-Mohawk, située sur la même île,
 le phare de l'Île-Mohawk, un phare patrimonial sur cette île.

Aviation  

 Le Mohawk est la désignation britannique du chasseur Curtiss P-36 Hawk.
 Le Mohawk est un avion militaire de surveillance américain de la Guerre froide construit par Grumman.
 La  est une ancienne compagnie aérienne des États-Unis.

Cinéma  

 L'Attaque du Fort Douglas (titre original en anglais : Mohawk) est un film de Kurt Neumann sorti en 1956.
 Mohawk est un Mogwai dans le film Gremlins 2 de Joe Dante. C'est le chef de la troupe (la mèche blanche), jusqu'à ce qu'il se métamorphose en araignée et se fasse brûler par Gizmo dans sa propre toile.
 Mohawk est un film américain de Ted Geoghegan sorti en 2017.
 Sur la piste des Mohawks film de John Ford de 1939 avec Henry Fonda et Claudette Colbert.  
 Mani dans Le Pacte des loups est issu de la tribu des Mohawk.

Sport  

 Le mohawk est une figure de patinage artistique consistant à changer de patin et de sens de la marche en continuant à progresser sur une même courbe.

Industrie  

 Mohawk Industries est un groupe industriel américain qui a racheté en 2005 le groupe Unilin connu en Europe pour sa marque Quick Step et l'équipe cycliste Omega Pharma-Quick Step.

Société  

 La crête iroquoise ou mohawk est le nom donné en Amérique du Nord à la coupe de cheveux emblématique du mouvement punk.
 La « formule de la Mohawk Valley » () est le nom donné à un plan destiné à briser les grèves.

Histoire 

Vers 1656, la nation des Mohawks était la seule nation des 6 nations Iroquoises à avoir refusé l'alliance avec les Français qui étaient leurs ennemis depuis qu'ils ont colonisé la région en construisant Trois-Rivières, Québec et Montréal. L'expédition des Français en Iroquoisie pour faire la paix s'est dont avérée un échec.

Traditions 

Les Mohawks avaient de nombreuses traditions dont celle d'adopter les captifs des autres nations ou les Français pour compenser la mort de leur semblables causée par la guerre et par les maladies apportées par les colons d'Europe. Ils les traitent alors comme des leurs. Ils avaient aussi des traditions plus violentes comme celles de scalper les ennemis en signe de victoire ou de manger les prisonniers qu'ils ne pouvaient pas amener jusqu'à leur village.